Porsche Tennis Grand Prix 2009 — 32-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Штутгарте (Германия) на кортах комплекса Porsche-Arena и являющегося частью тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2009 году турнир прошёл с 27 апреля по 3 мая. Соревнование продолжало весеннюю серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Елена Янкович
 в парном разряде —  Анна-Лена Грёнефельд и  Патти Шнидер

Общая информация 
Накануне сезона, в связи с сокращением календаря тура WTA, штутгартский турнир изменил сроки проведения и игровое покрытие, перенесясь с осеннего зального сезона на начало весенней грунтовой серии, на какой-то момент став единственным зальным грунтовым турниром в календаре (в 2013 году подобный опыт будет повторён при организации соревнования в польском Катовице). Фактически же перенос немецкого турнира на эти сроки позволил восстановить третье европейское грунтовое соревнование премьер-серии, в 2004-07 годах проходившее в Варшаве, а ранее игравшееся в ещё одном немецком городе — .

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Динара Сафина (№ 1 в мире на тот момент). Россиянка без особых проблем смогла добраться до финала, но в борьбе за титул уступила соотечественнице Светлане Кузнецовой, начавшей турнир в качестве пятой сеянной. Прошлогодняя чемпионка — Елена Янкович — защищала свой титул, но уступила в четвертьфинале; её обидчица — Флавия Пеннетта — стала сильнейшей несеянной теннисисткой, единственной из игроков подобного статуса пробившейся в полуфинал.

Парный приз был куда менее результативен для сеянных команд: сильнейшая из них проиграла в полуфинале. Борьба за титул же свелась к матчу Бетани Маттек-Сандс / Надежда Петрова — Хисела Дулко / Флавия Пеннетта, где американка и россиянка доказали своё преимущество лишь на решающем тай-брейке. Прошлогодние чемпионки — Анна-Лена Грёнефельд и Патти Шнидер — защищали свой титул, но уступили уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Светлана Кузнецова обыграла  Динару Сафину со счётом 6-4, 6-3.
 Кузнецова выигрывает 1-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в туре ассоциации.
 Сафина уступает 3-й финал в сезоне и 10-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Бетани Маттек-Сандс /  Надежда Петрова обыграли  Хиселу Дулко /  Флавию Пеннетту со счётом 5-7, 6-3, [10-7].
 Маттек-Сандс выигрывает 2-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.
 Петрова выигрывает 2-й титул в сезоне и 17-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Porsche Tennis Grand Prix
 WTA Тур 2009 года
 Премьер-турниры WTA
 Mercedes Cup 2009

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Германия
Теннис
Апрель 2009 года
Май 2009 года
2009